Verdensmesterskabet i ishockey for kvinder 2019 er det 22. VM i ishockey for kvinder og mesterskabet, som bliver arrangeret af International Ice Hockey Federation, bliver afviklet i seks niveauopdelte turneringer. Det egentlige verdensmesterskab (tidligere kaldt "A-VM") bliver spillet i Finland i april 2019 med deltagelse af otte hold.

De lavere rangerende VM-turneringer bliver spillet på forskellige terminer i løbet af sæsonen 2018-19:

Topdivisionen 

Topdivisionen (tidligere kaldt "A-VM") bliver spillet i Finland i perioden . - . april 2019 med deltagelse af otte hold. Turneringens deltagere er de syv bedst placerede hold ved VM i 2017 samt vinderen af en kvalifikationsturnering.

Arenaer 
Espoo Metro Arena

Indledende runde 

De otte hold spiller først en indledende runde i to grupper med fire hold. I gruppe A spiller de fire højst rangerede hold, og fra denne gruppe går de to bedst placerede hold direkte videre til semifinalerne, mens de to andre hold går videre til kvartfinalerne. I gruppe B spiller holdene rangeret som nr. 5-8 om de to sidste pladser i kvartfinalerne. Holdene, der slutter som nr. 3 og 4 i gruppe B, går videre til nedrykningskampene.

Gruppe A 

Alle kampene i gruppe A bliver spillet i .

Gruppe B 

Alle kampene i gruppe B spilles i .

Nedrykningsrunde 

De to hold, der slutter som nr. 3 og 4 i gruppe B,  og , spiller bedst af tre kampe om at undgå nedrykning til 1. division gruppe A, og kampene bliver spillet i .

Finalekampe 

Finalekampene har deltagelse af de fire hold fra gruppe A og de to bedste hold fra gruppe B. Holdene fra gruppe B og nr. 3 og 4 fra gruppe A begynder slutspillet i kvartfinalerne, mens nr. 1 og 2 fra gruppe A først indtræder i semifinalerne. Alle kampene i slutspillet bliver spillet i , bortset fra kampen om 5.- og 6.-pladsen, som spilles i .

Medaljevindere

Hædersbevisninger 

Turneringens mest værdifulde spiller, valgt af turneringsledelsen.

Bedste spiller på hver position, valgt af turneringsledelsen.

All star-hold, valgt af medierne.

1. division gruppe A 

1. division gruppe A er næstbedste niveau i VM-hierarkiet. Turneringen bliver afviklet i ,  i perioden  -  2019 med deltagelse af seks hold, der spiller en enkeltturnering alle-mod-alle om én oprykningsplads til topdivisionen, og om at undgå én nedrykningsplads til 1. division gruppe B.

1. division gruppe B 

1. division gruppe B er tredje niveau i VM-hierarkiet. Turneringen bliver afviklet i ,  i perioden  -  2019 med deltagelse af seks hold, der spiller en enkeltturnering alle-mod-alle om én oprykningsplads til 1. division gruppe A, og om at undgå én nedrykningsplads til 2. division gruppe A.

2. division gruppe A 

2. division gruppe A er fjerde niveau i VM-hierarkiet. Turneringen bliver afviklet i ,  i perioden  -  2019 med deltagelse af seks hold, der spiller en enkeltturnering alle-mod-alle om én oprykningsplads til 1. division gruppe B, og om at undgå én nedrykningsplads til 2. division gruppe B.

2. division gruppe B 

2. division gruppe B er femte niveau i VM-hierarkiet. Turneringen bliver afviklet i ,  i perioden  -  2019 med deltagelse af seks hold, der spiller en enkeltturnering alle-mod-alle om én oprykningsplads til 2. division gruppe A, og om at undgå én nedrykningsplads til kvalifikationen til 2. division gruppe B.

Kvalifikation til 2. division gruppe B 

Kvalifikation til 2. division gruppe B er sjette og laveste niveau i VM-hierarkiet. Turneringen bliver afviklet i ,  i perioden  -  2019 med deltagelse af ? hold, der spiller en enkeltturnering alle-mod-alle om én oprykningsplads til 2. division gruppe B.

Kilder / eksterne henvisninger 
 International Ice Hockey Federation

Noter 

Ishockey i 2019
2019 (kvinder)
Ishockey for kvinder